Scholien steht für

 den Plural des Wortes Scholion
 eine kleine Siedlung, die zum Teil zu Neuenkirchen (Land Hadeln), zum Teil zu Otterndorf gehört, beide im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen